Роуздејл има више значења:
 Роуздејл (Вашингтон)
 Роуздејл (Калифорнија)
 Роуздејл (Мериленд)
 Роуздејл (Нови Мексико)
 Роуздејл (Висконсин)
 Роуздејл (Индијана)
 Роуздејл (Луизијана)
 Роуздејл (Мисисипи)
 Роуздејл (Мисури)
 Роуздејл (Оклахома)